miara w analizie matematycznej
 miara w metrologii

Zobacz też